Лео Мэтью Абрахамс (; родился в 1977 году в городе Камден, Лондон) — английский музыкант, композитор и продюсер. Он сотрудничает с множеством профессиональных музыкантов, в их числе — Брайан Ино, Имоджен Хип, Джарвис Кокер, Карл Барат, Джон Хопкинс и Пол Саймон. После учёбы в Королевской Академии музыки в Англии, он начал свою музыкальную карьеру как гитарист с Имоджен Хип. С 2005 года он выпустил пять сольных альбомов, в основном в стиле эмбиент. Он также участвовал в создании саундтреков к нескольким фильмам, включая «Милые кости» и «Голод».

Карьера

Дискография

Сольные записи

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии музыки